Basilio Franchina – sceneggiatore, regista, attore e produttore cinematografico italiano
 Franca Sebastiani, nota come Franchina – cantante e scrittrice italiana
 Nino Franchina – artista, disegnatore e scultore italiano
 Sandro Franchina – regista e attore italiano